Чарльз Тайсон Єркс () (1837—1905) — американський фінансист.
 Єркс (кратер) — кратер на Місяці.